Acanthodes (bladkevers), een geslacht van bladhaantjes
 Acanthodes (stekelhaai), een uitgestorven geslacht stekelhaaien